Fazzano ima više značenja:
 Fazzano, Massa-Carrara
 Fazzano, Reggio Emilia